Bemis Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bemis Hill (Massachusetts)
 Bemis Hill (Vermont)